Alexandre foi o cognome adoptado por vários Papas:

 006  Santo Alexandre I  ~ (105-115)
 158  Papa Alexandre II  ~ (1061-1073)
 172  Papa Alexandre III ~ (1159-1181)
 183  Papa Alexandre IV ~ (1254-1261)
 210  Papa Alexandre V ~ (1409-1410) (considerado oficialmente pela Igreja Católica como Antipapa Alexandre V, mas o papa seguinte manteve a numeração) Frade Franciscano
 221  Papa Alexandre VI ~ (1492-1503)
 244  Papa Alexandre VII ~ (1655-1667)
 248  Papa Alexandre VIII ~ (1689-1691)

Desambiguação